Locherhof bezeichnet:
 Locherhof (Eschbronn), ehemalige Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Locherhof (Harbach), Weiler auf dem Gemeindegebiet von Harbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz